Krzywianka – potok, dopływ Raby
 Krzywianka – rzeka, dopływ Włodawki
 Krzywianka Wschodnia – rów, dopływ Włodawki
 Krzywianka Zachodnia – rów, dopływ Włodawki
 Krzywionka, Krzywionka – jezioro w Polsce w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Ełk